Ивон Гулагонг је освојила турнир. У финалу је победила Хелен Гурлеј резултатом 6:3, 7:5.

Носиоци 

  Маргарет Корт (треће коло)
  Вирџинија Вејд (прво коло)
  Ивон Гулагонг (победница)
  Ненси Гантер (полуфинале)
  Хелга Мастхоф (прво коло)
  Франсоаз Дир (четвртфинале)
  Џули Хелдман (треће коло)
  Олга Морозова (друго коло)

Жреб

Завршница

Горња половина

Група 1

Група 2

Група 3

Група 4

Спољашње везе 
Жреб турнира на сајту wtatennis.com

Отворено првенство Француске у тенису — жене појединачно
Отворено првенство Француске у тенису 1971.